Sklené est un toponyme qui peut désigner :

Sklené, une commune du district de Turčianske Teplice, dans la région de Žilina.

Sklené, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Sklené, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Sklené nad Oslavou, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie